„Little White Lies” – jazzowa piosenka z 1930 roku autorstwa Waltera Donaldsona
 Little White Lies (polski tytuł: Niewinne kłamstwa) – amerykański film telewizyjny, komedia romantyczna z 1989 roku w reżyserii Ansona Williamsa według scenariusza Emily Potter
 Little White Lies – brytyjski film telewizyjny, dreszczowiec z 1998 roku w reżyserii Philipa Saville'a według scenariusza Trevora Prestona na podstawie powieści Elizabeth McGregor
 Little White Lies – australijski film, dreszczowiec z 1999 roku w reżyserii Pauline Chan

 Little White Lies – polska grupa muzyczna, laureaci Łódzkiej Płyty Roku 2012 i 2014

Przypisy